Samojedzi – naród, inaczej Nieńcy
 samojed – rasa psów